Nowy Młyn ist der Name folgender Orte in Polen;

 Nowy Młyn (Gietrzwałd) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Gmina Gietrzwałd, bis 1945: Neumühle, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Nowy Młyn (Kętrzyn) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Gemeinde Kętrzyn, bis 1945 Neumühl, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Nowy Młyn (Wieliczki) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Gemeinde Wieliczki, bis 1945 Neumühl, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Kwilcz
 in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Rogoźno
 in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Szamocin
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Świecie nad Osą
 in der Woiwodschaft Lebus, Gemeinde Rzepin
 Neumühle (Klein Strehlitz) in der Woiwodschaft Oppeln, Gemeinde Strzeleczki
 in der Woiwodschaft Pommern, Gemeinde Czersk